Șcheia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șcheia (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Șcheia (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Șcheia (Alexandru Ioan Cuza), Dorf im Kreis Iași